Il singolare del torneo di tennis Strasbourg WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Tim Mayotte 6-0, 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Assente
 Ivan Lendl (campione)
 Johan Kriek (primo turno)
 Sandy Mayer (semifinali)

 Balázs Taróczy (quarti di finale)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Vijay Amritraj (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Strasbourg WCT 1982